Andreï Vassilievitch Kouteïkine - en  et en anglais :  - (né le  à Saratov en République socialiste fédérative soviétique de Russie) est un joueur professionnel russe de hockey sur glace.

Biographie

Carrière en club 
Formé au Traktor Tcheliabinsk, il débute dans la Vyschaïa Liga avec le Kristall Saratov en 2003. La saison suivante, il découvre la Superliga avec le Salavat Ioulaïev Oufa. En 2008, il fait partie de l'effectif du Salavat Ioulaïev qui décroche le premier titre national de son histoire. L'équipe remporte la Coupe Gagarine 2011.

Carrière internationale 
Il représente la Russie au niveau international.

Trophées et honneurs personnels 
Superliga
 2007 : participe au Match des étoiles avec l'équipe est.

Statistiques 
Pour les significations des abréviations, voir statistiques du hockey sur glace.

En club 

| 2002-2003|| Salavat Ioulaïev Oufa 2|| Pervaïa liga|| || || || || || || || || ||
|-
| rowspan=2|2003-2004|| Kristall Saratov || Vyschaïa liga|| 47|| 0|| 3|| 3|| 59|| 4|| 0|| 0|| 0|| 6
|-
| Salavat Ioulaïev Oufa 2 || Pervaïa liga || || || || || || || || || ||
|-
| rowspan=3|2003-2004|| Kristall Saratov || Vyschaïa liga|| 30|| 2|| 6|| 8|| 40|| || || || ||
|-
| Salavat Ioulaïev Oufa 2 || Pervaïa liga || 2|| 0|| 1|| 1|| 2|| || || || ||
|-
| Salavat Ioulaïev Oufa || Superliga|| 15|| 2|| 5|| 7|| 12|| || || || ||
|-
| 2005-2006|| Salavat Ioulaïev Oufa|| Superliga|| 49|| 9|| 13|| 22|| 74|| 6|| 1|| 4|| 5|| 10
|-
| 2006-2007|| Salavat Ioulaïev Oufa|| Superliga|| 42|| 6|| 12|| 18|| 96|| || || || ||
|-
| 2007-2008|| Salavat Ioulaïev Oufa|| Superliga|| 50|| 8|| 10|| 18|| 38|| 15|| 1|| 6|| 7|| 61
|-
| 2008-2009|| Salavat Ioulaïev Oufa|| KHL|| 35|| 6|| 10|| 16|| 49|| 4|| 1|| 0|| 1|| 0
|-
| 2009-2010|| Salavat Ioulaïev Oufa|| KHL|| 24|| 2|| 7|| 9|| 16|| 5|| 0|| 1|| 1|| 6
|-
| 2010-2011|| Salavat Ioulaïev Oufa|| KHL|| 39|| 6|| 14|| 20|| 58|| 17|| 3|| 2|| 5|| 16
|-
| 2011-2012|| Salavat Ioulaïev Oufa || KHL || 33|| 1|| 9|| 10|| 26|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2012-2013 || Salavat Ioulaïev Oufa|| KHL || 7|| 2|| 1|| 3|| 2|| 1|| 0|| 0|| 0|| 0
|-
| 2013-2014 || SKA Saint-Pétersbourg || KHL || 30|| 1|| 4|| 5|| 12|| 1|| 0|| 0|| 0|| 0
|-
| 2014-2015 || SKA Saint-Pétersbourg || KHL || 52|| 11|| 13|| 24|| 30|| 16|| 1|| 2|| 3|| 6
|-
| 2015-2016 || SKA Saint-Pétersbourg || KHL || 29 || 6 || 6 || 12 || 18 || 9 || 0 || 2 || 2 || 2
|-
| 2016-2017 || Avangard Omsk || KHL || 20|| 1|| 5|| 6|| 6|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2016-2017 || HK Dinamo Moscou || KHL || 22|| 4|| 5|| 9|| 14|| 10|| 3|| 1|| 4|| 27
|-
| 2017-2018 || HK Dinamo Moscou || KHL || 50|| 5|| 10|| 15|| 41|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2017-2018 || Bouran Voronej || VHL || 1|| 0|| 0|| 0|| 0|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2018-2019 || HK Spartak Moscou || KHL || 51|| 6|| 14|| 20|| 18|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2019-2020 || HK Spartak Moscou || KHL || 34 || 6 || 7 || 13 || 12 || 5 || 0 || 2 || 2 || 0
|-
| 2020-2021 || HK Spartak Moscou || KHL || 17|| 1|| 2|| 3|| 12|| -|| -|| -|| -|| -

Références 

Naissance en septembre 1984
Joueur international russe de hockey sur glace
Défenseur de hockey sur glace
Joueur du Kristall Saratov
Joueur du Salavat Ioulaïev Oufa
Joueur du SKA Saint-Pétersbourg
Joueur de l'Avangard Omsk
Joueur du HK Dinamo Moscou
Joueur du Bouran Voronej
Joueur du HK Spartak Moscou
Champion de la Coupe Gagarine